La Jurifiction est une organisation fictive, décrite dans les romans de Jasper Fforde relantant les aventures de Thursday Next.

Notes et références